La palabra Lister puede referirse a:

Nombres 
 Lister (apellido) (también Lyster)

Personas 
 Dave Lister: Personaje de ficción de la serie británica Enano Rojo.
 Enrique Líster: político y militar español de ideología comunista, que participó en la guerra civil española y posteriormente en la Segunda Guerra Mundial.
 Joseph Lister: Cirujano inglés.

Lugares 
 Lister: Distrito tradicional de Noruega.
 Lister, Columbia Británica, Canadá
 * * Región de Lister, un nombre para un distrito que comprende las partes occidentales del condado de Vest-Agder, Noruega
 Lister Hundred, parte de Blekinge en Suecia
 * * Lister Park, un parque público en Bradford, West Yorkshire, Inglaterra
 Lister (río), un río de Renania del Norte-Westfalia, Alemania
 * Ver también:
 * Lista, Vest-Agder, Noruega
 Lustre, Noruega, antes llamado Lyster
 * * Lyster, Quebec, Canadá

Edificios 
 Lister Community School, en el este de Londres, Inglaterra
 * Tribunal de distrito de Lister, en Vest-Agder, Noruega
 Lister Hospital (desambiguación)

Industria 
 Lister Cars, un fabricante británico de automóviles deportivos.
 * Lister Mills, una gran antigua fábrica de seda y un lugar emblemático en el distrito Manningham de Bradford, West Yorkshire, Inglaterra.
 Lister Petter, fabricante de motores industriales de combustión interna en Gloucestershire, Inglaterra.
 * R A Lister and Company, una empresa de ingeniería en Gloucestershire, Inglaterra, se fusionó con Petters Limited para convertirse en Lister Petter.
 Corn lister, un tipo de sembradora (implemento agrícola) que ya no se usa mucho.

En el gobierno 
 Lister, tasador de impuestos municipales (ver tasación de impuestos) en Vermont 
 Lister v Romford Ice and Cold Storage Co Ltd